Wojnowo est le nom :

Toponymie 
en Pologne
 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 du village de Wojnowo, dans le powiat de Bydgoszcz ;
 du village de Wojnowo, dans le powiat de Golub-Dobrzyń.

 dans d'autres voïvodies :
 du village de Wojnowo, dans la voïvodie de Grande-Pologne ;
 du village de Wojnowo, dans la voïvodie de Lubusz ;
 du village de Wojnowo, dans la voïvodie de Poméranie occidentale ;
 du village de Wojnowo, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie ;